Guttiferae bezeichnet eine Pflanzenfamilie
 als gleichberechtigter Alternativname (Art. 18 ICN) der Clusiaceae,
 veraltet als Synonym der Johanniskrautgewächse (Hypericaceae), die früher zu den Clusiaceae gestellt wurden.